Кончо има више значења:
 Округ Кончо (Тексас)
 Кончо (Аризона)